Carter Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carter Knob (Nelson County, Kentucky)	
 Carter Knob (Pulaski County, Kentucky)	
 Carter Knob (Tennessee)